Kalven kan syfta på

Insjöar i Sverige 

Kalven (Backaryds socken, Blekinge), sjö i Ronneby kommun,  (33,3 ha)
Kalven (Kyrkhults socken, Blekinge), sjö i Olofströms kommun, 
Södra Kalven, sjö i Karlskrona kommun,  (11,6 ha)
Östra Kalven, sjö i Karlskrona kommun,  (13,5 ha)
Kalven, Halland, sjö i Varbergs kommun, 
Kalven (Adelövs socken, Småland), sjö i Tranås kommun,  (51,7 ha)
Kalven (Aneboda socken, Småland), sjö i Sävsjö kommun och Växjö kommun,  (14 ha)
Kalven (Härlunda socken, Småland), sjö i Älmhults kommun, 
Kalven (Högsby socken, Småland), sjö i Högsby kommun och Nybro kommun,  (32,2 ha)
Kalven (Linneryds socken, Småland), sjö i Tingsryds kommun,  (57,8 ha)
Kalven (Locknevi socken, Småland), sjö i Vimmerby kommun,  (9,61 ha)
Kalven (Rumskulla socken, Småland), sjö i Vimmerby kommun, 
Kalven (Älmeboda socken, Småland), sjö i Tingsryds kommun,  (39,3 ha)
Kalven (Ale-Skövde socken, Västergötland), sjö i Lilla Edets kommun, 
Kalven (Härryda socken, Västergötland), sjö i Härryda kommun, 
Kalven (Sätila socken, Västergötland), sjö i Marks kommun,  (23,1 ha)
Kalven (Älvsereds socken, Västergötland), sjö i Falkenbergs kommun, 
Kalven (Örby socken, Västergötland), sjö i Marks kommun,  (59,4 ha)
Stora Kalven, Västergötland, sjö i Karlsborgs kommun,  (6,35 ha)
Kalven (Gammalkils socken, Östergötland), sjö i Linköpings kommun,  (12,9 ha)
Kalven (Risinge socken, Östergötland), sjö i Finspångs kommun,  (10,2 ha)
Kalven (Vånga socken, Östergötland), sjö i Norrköpings kommun, 
Nedre Kalven, sjö i Åmåls kommun,  (1,8 km²)
Övre Kalven, sjö i Säffle kommun och Åmåls kommun,  (89,4 ha)
Lilla Kalven, sjö i Gnesta kommun,  (3,5 ha)
Stora Kalven, Södermanland, sjö i Gnesta kommun,  (5,7 ha)
Kalven (Lerbäcks socken, Närke, 653111-146100), sjö i Askersunds kommun, 
Kalven (Lerbäcks socken, Närke, 653610-146263), sjö i Askersunds kommun, 
Kalven (Gunnilbo socken, Västmanland), sjö i Skinnskattebergs kommun, 
Kalven (Linde socken, Västmanland), sjö i Lindesbergs kommun,  (6,23 ha)
Kalven (Nora socken, Västmanland), sjö i Nora kommun,  (8,51 ha)
Kalven (Norbergs socken, Västmanland, 666312-150546), sjö i Norbergs kommun,  (18,3 ha)
Kalven (Norbergs socken, Västmanland, 666366-151209), sjö i Norbergs kommun,  (4 ha)
Kalven (Ramsbergs socken, Västmanland), sjö i Lindesbergs kommun,  (1 ha)
Kalven (Brattfors socken, Värmland), sjö i Filipstads kommun,  (43,7 ha)
Kalven (Silbodals socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun, 
Kalven (Sunnemo socken, Värmland), sjö i Hagfors kommun,  (15,2 ha)
Kalven (Envikens socken, Dalarna), sjö i Falu kommun, 
Kalven (Grangärde socken, Dalarna), sjö i Ludvika kommun, 
Kalven (Hedemora socken, Dalarna), sjö i Hedemora kommun, 
Kalven (Norrbärke socken, Dalarna), sjö i Smedjebackens kommun, 
Kalven (Stora Kopparbergs socken, Dalarna), sjö i Falu kommun,  (16 ha)
Hosjö-Kalven, sjö i Hofors kommun, 
Kalven (Hedesunda socken, Gästrikland), sjö i Gävle kommun, 
Kalven (Torsåkers socken, Gästrikland, 669772-153198), sjö i Hofors kommun,  (2,5 ha)
Kalven (Torsåkers socken, Gästrikland, 671296-152411), sjö i Hofors kommun,  (8,77 ha)
Kalven (Torsåkers socken, Gästrikland, 671590-153388), sjö i Hofors kommun,  (5,2 ha)
Kalven (Årsunda socken, Gästrikland), sjö i Sandvikens kommun, 
Kalven (Ovanåkers socken, Hälsingland), sjö i Ovanåkers kommun,  (64,4 ha)
Kalven (Skogs socken, Hälsingland), sjö i Söderhamns kommun,  (15,9 ha)
Kalven (Frostvikens socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun,  (23,6 ha)
Kalven (Håsjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun,  (13,2 ha)
Kalven (Degerfors socken, Västerbotten, 711992-167200), sjö i Vindelns kommun,  (9,03 ha)
Kalven (Degerfors socken, Västerbotten, 717152-166022), sjö i Vindelns kommun,  (13,5 ha)
Kalven (Umeå socken, Västerbotten), sjö i Umeå kommun,  (5,88 ha)
Kalven (Lycksele socken, Lappland, 713976-165341), sjö i Lycksele kommun,  (48,2 ha)
Kalven (Lycksele socken, Lappland, 716048-162666), sjö i Lycksele kommun, 
Kalven (Lycksele socken, Lappland, 718412-165195), sjö i Lycksele kommun,  (24,5 ha)
Kalven (Lycksele socken, Lappland, 719917-161949), sjö i Lycksele kommun,  (13,3 ha)
Kalven (Malå socken, Lappland), sjö i Malå kommun,  (16,9 ha)
Kalven (Sorsele socken, Lappland, 725330-160490), sjö i Sorsele kommun, 
Kalven (Sorsele socken, Lappland, 726357-156097), sjö i Sorsele kommun,  (10,8 ha)
Kalven (Stensele socken, Lappland, 723162-158356), sjö i Storumans kommun,  (9,02 ha)
Kalven (Stensele socken, Lappland, 723336-155728), sjö i Storumans kommun,  (15,1 ha)
Kalven (Stensele socken, Lappland, 726333-153135), sjö i Storumans kommun,  (22,6 ha)
Kalven (Tärna socken, Lappland, 725893-154230), sjö i Sorsele kommun och Storumans kommun,  (31 ha)
Kalven (Tärna socken, Lappland, 729183-148712), sjö i Storumans kommun,  (9,29 ha)
Kalven (Tärna socken, Lappland, 729189-144523), sjö i Storumans kommun,  (83,7 ha)

Öar i Sverige 
 Kalven, Sundsvalls kommun, ö med fyren Brämö kalv, Västernorrlands län,

Finland 

 Kalven, Nagu, ö i Åboland, 
 Kalven, Kyrkslätt, ö i Nyland, 
 Kalven, del av Synnerskäret, Österbotten, 
 Kalven, udde på Dånö, Åland,

Se även
Kalvsjön
Kroksjökalv, sjö i Älmhults kommun och Småland,  (35 ha)
Yakalven, sjö i Halmstads kommun och Halland,  (12,9 ha)
Norra Rokalven, sjö i Eksjö kommun och Småland,  (9,07 ha)
Rakalven, sjö i Gislaveds kommun och Småland,  (69 ha)
Södra Rokalven, sjö i Eksjö kommun och Småland,  (10,2 ha)
Fängkalven, sjö i Varbergs kommun och Västergötland,  (5 ha)
Skirkalven, sjö i Ydre kommun och Östergötland, 
Skikalven, sjö i Lindesbergs kommun och Västmanland,  (4,64 ha)
Snytkalven, sjö i Norbergs kommun och Västmanland,  (12 ha)
Ångsjökalven, sjö i Skinnskattebergs kommun och Västmanland,  (3 ha)
Rangkalven, sjö i Torsby kommun och Värmland, 
Älgkalven, sjö i Torsby kommun och Värmland, 
Björkkalven, sjö i Säters kommun och Dalarna, 
Ajaurkalven, sjö i Lycksele kommun och Västerbotten,  (1,94 km²)
Klippträskkalven, sjö i Skellefteå kommun och Västerbotten,  (20,9 ha)
Manjaurkalven, sjö i Vindelns kommun och Västerbotten,  (80,2 ha)
Abborrträskkalven, sjö i Lycksele kommun och Lappland,  (13 ha)
Akkakalven, sjö i Storumans kommun och Lappland,  (37,4 ha)
Bojasjökalven, sjö i Storumans kommun och Lappland,  (9,17 ha)
Gunnarnkalven, sjö i Storumans kommun och Lappland,  (18,2 ha)
Lumskalven, sjö i Storumans kommun och Lappland,  (66 ha)
Mettjaurkalven, sjö i Lycksele kommun och Lappland,  (19,8 ha)
Orrträskkalven (Lycksele socken, Lappland), sjö i Lycksele kommun och Lappland,  (18,2 ha)
Orrträskkalven (Stensele socken, Lappland), sjö i Storumans kommun och Lappland,  (21,8 ha)
Sarviskalven, sjö i Storumans kommun och Lappland,  (14,3 ha)
Skivsjökalven, sjö i Lycksele kommun och Lappland,  (22,4 ha)
Stenträskkalven, sjö i Storumans kommun och Lappland,  (29,7 ha)
Sörträskkalven, sjö i Lycksele kommun och Lappland,  (10,9 ha)
Tallträskkalven, sjö i Storumans kommun och Lappland,  (21,1 ha)
Västra Rackokalven, sjö i Storumans kommun och Lappland,  (37,5 ha)
Åmträskkalven, sjö i Lycksele kommun och Lappland,  (12,7 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn